Immikkeertaajiit bezeichnet:
 Immikkeertaajiit (Insel, Kangersertuaq) (Sortskær), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajiit (Insel, Tasiilaq) (auch Immikkeertaajik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajiit (Inselgruppe, bei Pikiittit), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajiit (Inselgruppe, Timmiarmiit), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeertaajiit (Inselgruppe, Bruce Fjord), Inselgruppe im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Immikkeertaajiit (Inselgruppe, Kangersaajiva) (Fame Øer), Inselgruppe im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Immikkeertaajiit (Inselgruppe, Kangersik Kiatteq) (auch Immikkeertaaji), Inselgruppe im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland